Groult ist der Familienname folgender Personen:
 André Groult (1884–1966), französischer Kunsthandwerker und Innenarchitekt
 Benoîte Groult (1920–2016), französische Schriftstellerin und Journalistin
 Christine Groult (* 1950), französische Komponistin elektroakustischer Musik
 Flora Groult (1924–2001), französische Journalistin und Autorin
 Pierre Groult (1895–1968), belgischer Romanist und Hispanist

Siehe auch:
 Groulx